Дюрфо́р () — фамилия и топоним:
 Фамилия
 , герцог де Дюрас (1771—1838) — французский политик.
 Дюрфор, Жан Анри де (1625—1704) — французский военный и государственный деятель, пэр и маршал Франции.
 Дюрфор, Жан-Батист де (1684—1770), герцог де Дюрас — французский военачальник, маршал Франции.
 Дюрфор, Эммануэль-Фелисите де  (1715—1789) — французский военный и государственный деятель, пэр и маршал Франции.
 Рандан, Ги-Мишель де Дюрфор (1704—1773), герцог де Лорж и де Рандан — французский военачальник, маршал Франции.
 Топоним
 Дюрфор — коммуна в департаменте Арьеж, Франция.
 Дюрфор — коммуна в департаменте Тарн, Франция.